yocto (symbole y) est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10 fois cette unité (soit un quatrillionième).

Adopté en 1991, il provient du grec ὀκτώ, huit, car égal à .

Voir aussi
 yotta, son inverse, égal à .

Références

Multiple d'unité de mesure